Pedagoška fakulteta je lahko:

 Pedagoška fakulteta v Ljubljani
 Pedagoška fakulteta v Mariboru
 Pedagoška fakulteta Koper